Schäferei steht für:
 den Beruf Schäferei, umfasst die Behütung, Zucht und Verwertung von Schafen

Ortsnamen:
 Schäferei (Drage), Ortsteil der Gemeinde Drage (Steinburg) in Schleswig-Holstein
 Schäferei (Fehrbellin), Wohnplatz der Stadt Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Schäferei (Klitsche), Wohnplatz der Ortschaft Klitsche, Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Schäferei (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Schäferei (Redekin), Wohnplatz der Ortschaft Redekin, Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Schäferei (Waldhufen), Ortsteil der Gemeinde Waldhufen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schäferei (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Schäferei (Weißdorf), Ortsteil der Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern
 Schäferei (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Schäferei (Witzin), Wohnplatz der Gemeinde Witzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schäferei, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Owczarki (Kętrzyn), Ort on der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schäferei, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Owczarnia (Kętrzyn), Ort in der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Flurnamen:
 Schäfereiecke und Schäfereibreite, historische Flurnamen in Calvörde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Schäfer